Le cap Sacré, en latin Sacrum promontorium, est le nom de plusieurs caps sous l'Antiquité, dont :
le cap Saint-Vincent, au Portugal ;
le cap Corse, en France ;
le cap Sounion, en Grèce.